«И́рис в крови́» () — итальянский джалло 1972 года режиссёра Джулиано Карминео. Премьера фильма состоялась 4 августа 1972 года. Оригинальное итальянское название фильма на русский язык можно перевести как Что это за странные капли крови на теле Дженнифер?.

Сюжет 
В лифте одного из элитных домов убита проститутка. Труп убитой девушки обнаруживает танцовщица, которую вскоре также убивают. Затем в освободившуюся квартиру убитой девушки по предложению молодого архитектора въезжает вместе со своей подругой модель Дженнифер. По делу об убийствах организуется полицейское расследование, которое мало чего добивается. А в это время на Дженнифер начинает охотиться маньяк в чёрной одежде и резиновых жёлтых перчатках на руках.

В ролях 
 Эдвидж Фенек — Дженнифер
 Джордж Хилтон — архитектор Андреа

Примечания 

Фильмы ужасов Италии
Фильмы ужасов 1972 года
Фильмы в жанре джалло
Фильмы Эдвиж Фенек
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы-слэшеры
Фильмы Италии 1972 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях